Enrico Gaede (Stralsund, Német Demokratikus Köztársaság, 1982. január 31. –) német labdarúgó, a KSV Hessen Kassel középpályása.

További információk 
Enrico Gaede adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1982-ben született személyek
Stralsundiak
Német labdarúgók
A Borussia Mönchengladbach labdarúgói
A Borussia Mönchengladbach II labdarúgói
A Rot-Weiß Essen labdarúgói
A Hansa Rostock labdarúgói
A Sportfreunde Siegen labdarúgói
A KSV Hessen Kassel labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek